José Gomes de Oliveira é o sertanista taubateano a quem a tradição atribui a descoberta do primeiro ouro na Itaverava em 1691, com Vicente Lopes.

Sertanista cuja bandeira partiu de Taubaté em março de 1691. Era  capitão-mor, e seguiu auxiliado por Vicente Lopes. No caminho, imensa facilidade até Itaverava; depois, horizontes fechados na terra incógnita, fundo imenso e vago de florestas e serranias brutas, sem aparecer o desejado Itacolumi. Teria sido em consequência do retorno de Vicente Lopes que subiu a seguir em 1692 Antônio Rodrigues Arzão.

Nada se sabe de positivo - a tradição é que teriam chegado às nascentes do rio Doce.

Sertanistas
História do estado de São Paulo